L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis de Doha se déroule du  au , sur dur en extérieur. Petra Kvitová remporte le tournoi en simple, Nicole Melichar et Demi Schuurs celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Roumaine Simona Halep, de l'Australienne Ashleigh Barty, de la Canadienne Bianca Andreescu, de la Polonaise Iga Świątek, de l'Américaine Sofia Kenin et de la Tchèque Markéta Vondroušová. Elles sont remplacées par Wang Qiang, Ons Jabeur, Amanda Anisimova, Anastasia Pavlyuchenkova, Svetlana Kuznetsova et Zheng Saisai.

Lauréates 
En simple, la Tchèque et tête de série  Petra Kvitová remporte son vingt-huitième titre WTA en disposant en finale de l'Espagnole Garbiñe Muguruza.

En double, les têtes de série  Nicole Melichar et Demi Schuurs remporte leur deuxième titre en collaboration en battant en finale Monica Niculescu et Jeļena Ostapenko. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (ATP 2021)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2021
Doha
Sport au Qatar en 2021
Tennis en mars 2021